Worlds Apart () — третий студийный альбом австралийской металкор-группы Make Them Suffer. Занял 29 место в австралийском чарте альбомов.

Симфоник-дэткор, характерный для дебютного Neverbloom (2012) и мини-альбома Lord Of Woe (2010), сменился на этом альбоме в отношении динамики звучания на менее агрессивный стиль.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы металкора
Альбомы Make Them Suffer